У́лица Алекса́ндра Не́вского (до 1952 года — Алекса́ндро-Не́вская у́лица, ранее — 5-й Миусский проезд) — улица в Центральном административном округе города Москвы на территории Тверского района. Пролегает между улицами Чаянова и Лесной. Нумерация домов начинается от улицы Чаянова.

Происхождение названия 
Названа в 1952 году в честь князя Александра Ярославича Невского (1220—1263). Предыдущее название — Александро-Невская улица — было дано в 80-х годах XIX века по строящемуся (но недостроенному) собору Александра Невского (у Миусской площади). Прежнее название — 5-й Миусский проезд — дано по находившемуся вблизи Миусскому полю.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1 — жилой комплекс (1985—1990, архитекторы А. Меерсон, Е. Подольская, О. Палей). Здесь жил конструктор в области ракетно-космической техники В. Ф. Уткин.
 № 19—25 — жилой дом. Здесь жили советский и российский политический деятель А. Н. Яковлев, писатель А. В. Софронов.

По чётной стороне:
 № 2/2 — здание бывшего Пресненского райсовета (архитекторы А. Голубев, Н. Щербаков, 1930 год), ныне — [Департамент финансов г. Москвы.
 № 4 — Дом пионеров Фрунзенского района. Построен в 1960 году на месте снесённого в 1952 году Александро-Невского собора. Ныне — Дворец творчества детей и молодежи «На Миуссах», Детский эстрадный шоу-театр «Триумф», СДЮШОР № 23 «Олимпийский Центр».
 д. 10/1 — бывший городской родильный дом № 6 имени А. А. Абрикосовой (1903—1906) (в 1918—1994 — им. Н. К. Крупской) , архитектор И. А. Иванов-Шиц), построенный на средства, завещанные в 1901 году Агриппиной Александровной Абрикосовой, в девичестве Мусатовой, родившей своему супругу «шоколадному королю» России Алексею Ивановичу Абрикосову 22 ребенка, и освященный 25 мая 1906 года  ;

Транспорт 
Станции метро:
 «Белорусская» (Кольцевая линия)
 «Белорусская» (Замоскворецкая линия)
 «Маяковская»

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Александра Невского
 Улица Александра Невского на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Улицы Москвы, названные в честь людей
Москва